Die Scottish Football League Second Division wurde 1992/93 zum 18. Mal nach Einführung der Premier Division als dritthöchste schottische Liga ausgetragen. Zudem war es die achtzehnte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1992/93 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann der FC Clyde, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1993/94 sicherte. Neben Clyde stieg auch der Zweitplatzierte Brechin City auf. Torschützenkönig mit 26 Treffern wurde Miller Mathieson vom FC Stenhousemuir.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1992/93 bei statto.com
 Scottish Second Division 1992/93 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 League Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1992/93
1992 93